Сезон «Шахтаря» (Донецьк) 2009—2010 — 19-ий сезон донецького «Шахтаря» у чемпіонатах України.

Склад команди

Основний склад

Трансфери

Прийшли

Пішли

Сезон

Чемпіонат України

Статистика матчів

Турнірна таблиця 
|}

Місце у чемпіонаті за туром

Матчі

Кубок України

Суперкубок УЄФА

Ліга чемпіонів

Кваліфікаційний раунд

Ліга Європи

Кваліфікаційний раунд

Груповий етап

Плей-оф

Статистика гравців

Матчі та голи

Бомбардири

Сухі матчі

Відвідуваність матчів

Примітки 

Шахтар Донецьк
Сезони ФК «Шахтар» Донецьк
2009 в українському спорті
2010 в українському спорті